Бабы:
 «Бабы» — советский художественный фильм-драма 1940 года.
 Бабы — железнодорожная станция в селе Бабы в Польше, в гмине Мощеница.
 Бабы — село в Польше, в гмине Мощеница.

См. также